Насир, Насыр, ан-Насир ( — «Победитель», «Помогающий») — имя арабского происхождения, происходит от глагола «нср» — «помогать», «даровать победу». Имя является однокоренным с именами Мансур, Нусрат, Насреддин, Мустансир и со словами ансары, нусайриты и ан-насрания (христианство).
 Ан-Насир Ахмед бин Яхъя (934—927 или 937) — третий имам зейдитского государства в Йемене
 Али ан-Насир (умер в 1018 г.) — халиф Кордовы (1016—1018), представитель династии Хаммудидов
 Насир Хосров (1004—1088) — таджикский и персидский поэт, философ и религиозный деятель
 Ахмад ан-Насир Лидиниллах (?—1225) — багдадский халиф (1180—1225) из династии Аббасидов. Последний значительный государь из халифов Багдада
 Юсуф III ан-Насир (1376—1417) — эмир Гранады с 1408 по 1417 год из династии Насридов
 Абдуррахман ибн Насир ас-Саади (1889—1957) — саудовский богослов и толкователь Корана.
 Насир, Ибрагим (1926—2008) — мальдивский политический деятель, президент Мальдивской республики (1968—1978), премьер-министр (1957—1968)
 Насир, Хассан (1928—1960) — пакистанский коммунист
 Насир, Юсуф (род. 1990) — кувейтский футболист, нападающий.

Султаны Египта 
Несколько средневековых султанов Египта носили в своём титуле словосочетание «аль-Малик ан-Насир» — «Повелитель Победоносный» (или «Царь-Победитель»):
 ан-Насир Салах ад-Дин Юсуф (1138—1193) — султан Египта и Сирии, талантливый полководец, мусульманский лидер XII века.
 ан-Насир Мухаммад I — мамлюкский султан Египта в 1293—1294, 1299—1309, 1309—1341 годах.
 Ан-Насир Ахмад — мамлюкский султан Египта в 1342 году.
 ан-Насир Хасан — мамлюкский султан Египта в 1347—1351 и 1354—1361 годах.
 ан-Насир Фарадж — мамлюкский султан Египта в 1399—1405, 1405—1412 годах.
 ан-Насир Мухаммад II — мамлюкский султан Египта в 1496—1498 годах.

Насер
Насер — один из распространённых вариантов транскрипции имени Насыр.
 Насер аль-Мухаммед аль-Ахмед ас-Сабах
 Баразит, Насер
 Шадли, Насер
 Хадер, Насер
 Орич, Насер
Фамилия
 Насыров

Арабские имена